Мицкевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:
 
 Мицкевичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Мицкевичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Мицкевичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

См. также 
 Мицкевич (значения)